Европейското първенство 2020 е 16-то европейско първенство по футбол, организирано от УЕФА. То се провежда в 11 града в 11 различни европейски страни от 11 юни до 11 юли 2021 г. Това е второто европейско първенство, в груповата фаза на което играят 24 отбора, и първото, което се провежда не на територията на една или две съседни държави, а на 11 стадиона в 11 града от 11 национални асоциации на УЕФА.

На 17 март 2020 г. УЕФА отлага турнира с 1 година поради пандемията от коронавирус. На 17 юни УЕФА публикува ревизирана програма за провеждането на първенството. Въпреки че турнирът е отменен с една година и ще се проведе през 2021, трябва да се отбележи, че шампионатът запазва оригиналното си име – УЕФА Евро 2020.

Според бившия президент на УЕФА Мишел Платини това, че няколко държави са домакини на първенството е „романтично“ еднократно събитие в чест на 60-ия „рожден ден“ на Европейското първенство. Следващото първенство през 2024 г. отново ще се проведе по обичайния начин. Стадион „Уембли“ в Лондон е домакин на полуфиналите и финала на турнира.

Шампион става отборът на Италия, който на финала завършва наравно 1:1 с домакина Англия и при дузпите печели с 3:2.

Евро 2020 се излъчва в България от телевизионните канали на Българската национална телевизия и „Нова Броудкастинг Груп“.  Излъчват се всичките 51 двубоя от шампионата.

Квалификации

Класирани отбори 

 Отборите с наклонен шрифт са от дванадесетте държави-домакини на турнира.
 Удебеленият шрифт, показва шампиона за конкретното първенство, а наклоненият шрифт отбелязва домакина на турнира.

Места за провеждане 
На 25 април 2014 г. УЕФА потвърждава заявления от 19 страни-членки на ФИФА за домакинство на шампионата. Градовете кандидатстват за игри в пакети: стандартен пакет (групова фаза, 1/8 финали и четвъртфинали) и финален пакет (полуфинали и финал). Всяка страна може да определи не повече от два града (един за стандартния пакет и един за финалния пакет).

На 19 септември 2014 г. в Женева, в изложбения център Espace Hippomène, се провежда церемония за обявяване на градовете и футболните асоциации, които ще бъдат домакини на мачове от Евро 2020.

Мачът за откриването е определен на Олимпийския стадион в Рим. УЕФА изключва Брюксел от градовете, където ще се провеждат мачовете от Евро 2021. Първоначално е било планирано да се играят четири мача в Брюксел: три от груповата фаза и един от 1/8-финалите. Те са възложени на стадион Уембли, където да се проведат три мача от груповата фаза, среща от 1/8-финалите, двата полуфинала и финалът.

През април 2021 г. Дъблин е оттеглен като домакин след като ирландското правителство и местната община не успяват да гарантират, че зрители ще бъдат допуснати на стадиона за мачовете.

Испания премества мачовете си от Билбао в Севиля.

Групова фаза 
Жребият за групите е теглен на 30 ноември 2019 г. в Букурещ преди да са играни плейофите от квалификациите при известни 20 класирани отбора от всичко 24. В него участват и неизвестните 4 отбора-победители в плейофите на лиги A, B, C и D под имена „Победител от Лига A (B, C, D)“.

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Класиране за директните елиминации 
Първите два отбора от всяка група заедно с първите 4 тима с най-добри резултати в общото класиране на отборите на 3-то място в групите си се класират за осминафиналите.

 Таблица на отборите на 3-то място в групите

Фаза на директни елиминации 

В зависимост от кои 4 групи се класират третите отбори, се определят съперниците на победителите в групи B, C, E и F на осминафиналите. Възможни са 15 комбинации от 4 отбора, избрани от общо 6 като математическа комбинация на 6 елемента 4-ти клас:
  При n=6 и k=4 се получава .

Схема 

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Шампион

Статистика

Голмайстори 
5 гола

4 гола

3 гола

2 гола

1 гол

Автоголове

Награден фонд 
Паричните награди са окончателно определени през февруари 2018 г. Всеки отбор ще получи възнаграждение за участие в размер на 9,25 милиона евро, като победителят може да получи максимум 34 милиона евро.

Спонсорство 
УЕФА привлича за това първенство следните основни спонсори: Alipay, Booking Holdings, FedEx, Газпром, Hisense, Volkswagen, Coca-Cola, Heineken, Qatar Airways, Takeaway.com, TikTok, Vivo Mobile, Adidas.

Източници

Външни препратки